Жарнов — село в окрузі Кошице-околиця Кошицького краю Словаччини.
 Жарнов — гора в масиві Втачник Словаччини.
 Гміна Жарнув — сільська ґміна Опочинського повіту Лодзинського воєводства Польщі.
 Жарнув — центр сільської ґміни Опочинського повіту Лодзинського воєводства Польщі.